Les archives communales de Carouge sont les archives de la ville de Carouge, dans le canton de Genève, en Suisse.

Histoire 
Ces archives comptent parmi les plus anciennes du canton de Genève. Elles retracent l'histoire de la ville, depuis sa création au  jusqu'à l'époque contemporaine et sont conservées dans le bâtiment de la Mairie.

Les archives communales de Carouge sont inscrites comme bien culturel suisse d'importance nationale.

Collections 

Les archives de Carouge regroupent de nombreux documents accessibles au public sur rendez-vous, parmi lesquels :
 Les archives de la Province de Carouge et de la ville allant de sa création au  ainsi que les archives communales
 Les archives de plusieurs sociétés locales
 Des plans, photos et reportages sur la vie locale

Les inventaires des dossiers sont à disposition sur place. Un projet visant à mettre cet inventaire en ligne a été initié en 2011 mais n'est pas encore réalisé en 2019.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Archives communales en Suisse
 Archives d'État de Genève

Carouge
Bien culturel d'importance nationale dans le canton de Genève
Carouge